Aleksej Mihailovič Isaev (1908-1971) – ingegnere sovietico, progettista di motori razzo impiegati su aeroplani e affini
 Draža Mihailović (1893-1946) – generale jugoslavo durante la seconda guerra mondiale
 Djordje Mihailović (n. 1998) –  calciatore statunitense, di origini serbe
 Stevča Mihailović (1804-1888) – politico serbo, due volte primo ministro del Principato di Serbia 
 Vladimir Mihailović (n. 1990) – cestista montenegrino
 Vojislav Mihailović (n. 1951) –  politico serbo

Pagine correlate 
Mijailović